Moravitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Моравица) :
Moravitsa, village bulgare de l'obchtina d'Antonovo, situé dans l'oblast de Targovichte ;
Moravitsa, village bulgare de l'obchtina de Mezdra, situé dans l'oblast de Vratsa.